Дмитриевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Даниловского района Ярославской области. Административный центр — село Дмитриевское.

История 
Дмитриевское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Бабаевского, Дмитриевского, Рыжиковского и Семивраговского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 122 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Дмитриевского Сельского Поселения

Муниципальные образования Даниловского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области